Bloodsport est un film d'arts martiaux réalisé par Newt Arnold et sorti en 1988 ;
 Blood Sport est un film TV réalisé par Jerrold Freedman et sorti en 1973 ;
 Bloodsport est un album du groupe Sneaker Pimps ;
 Bloodsport est un personnage de fiction de l'éditeur DC Comics, créé par John Byrne en 1987.